Клейто́ния сиби́рская () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Клейтония сибирская — обычно многолетнее травянистое растение, не превышающее 45 см в высоту, часто суккулентное. Прикорневые листья на длинных черешках, пластинка до 3 см, яйцевидной формы, заострённая к концу, мясистые. Стеблевые листья раздельные, парные, супротивные.

Цветки собраны в кистевидный щиток на конце стебля, до 2 см в диаметре. Чашечка состоит из пяти яйцевидных притупленных чашелистиков. Лепестки венчика в числе 5, до 1 см длиной, более или менее равные, с выемкой, разделяющей их на две доли, окрашенные в белый или розовый цвет. Тычинки в числе 5.

Плод — яйцевидная коробочка до 4 мм длиной.

Ареал 
Клейтония сибирская произрастает на болотах и во влажных лесах. В естественных условиях распространена в Восточной Сибири и на западе Северной Америки. Завезена во многие регионы Европы, где натурализовалась. Иногда выращивается как декоративное садовое растение.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Монтиевые
Флора Евразии
Декоративные растения
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum